Adam Girard de Langlade Mpali, född 29 maj 2002, är en gabonesisk simmare. Hans syster, Aya Girard de Langlade Mpali, är också en simmare som deltog vid OS 2020.

Vid olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo slutade Mpali på 68:e plats på 50 meter frisim och blev utslagen i försöksheatet.

Källor

Adam Girard de Langlade Mpali på Internationella simförbundets webbplats
Adam Girard de Langlade Mpali på olympics.com

Noter

Gabonesiska simmare
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2020 från Gabon
Tävlande i simning vid olympiska sommarspelen 2020
Födda 2002
Levande personer
Män
Personer i Gabon under 2000-talet